Miejscowości w Polsce:
 Smolewo-Parcele
 Smolewo-Wieś